Бугари су једна од етничких група у Казахстану. Према попису становништва из 2009. године су били 4 523 људи, или 0,028% становништва.

Број и удео

Пописи становништва 

Број и удео бугара, према попису становништва у Казахстану током година, по областима и градовима републичког значаја:

Људи 

Људи рођени у Казахстану из бугарског етничког поријекла:

 Олег Григориевић Димов (р. 1946 г.), политичар

Референце 

Казахстан
Етничке групе Казахстана